Big Fun může být:
 Big Fun (album, Inner City)
 Big Fun (píseň), titulní píseň
 Big Fun (album, Miles Davis) – album Milese Davise z roku 1974
 Big Fun (album, Shalamar) – album skupiny Shalamar z roku 1979
 Big Fun (album, Towa Tei) – album Towa Tei z roku 2009